BiH:
 Dobro Selo (Bužim, BiH), naselje u općini Bužim
 Dobro Selo (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac
 Dobro Selo (Čitluk, BiH), naselje u općini Čitluk
 Dobro Selo (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko
 Dobro (Livno, BiH), naselje u općini Livno, BiH